Lockerbia är ett släkte av svampar. Lockerbia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lockerbia